Pierrefiche (Lozère) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Pierrefiche (Aveyron) – francuska gmina w regionie Midi-Pyrénées